Sekretář může být:

 sekretář (administrativa) – úředník, funkcionář, pověřený pracovník vyřizující nějakou důležitou administrativní agendu apod.
 úžeji, státní sekretář – v některých zemích veřejná funkce rovnající se náměstkovi nebo jinému kvalifikovanému asistentovi člena vlády, obvykle ministra
 sekretář (pták) – africký pták z rodu Sagittarius
 sekretář (nábytek) – nábytkové vybavení, označení pro větší skříň s přihrádkami, zásuvkami a sklopnou psací deskou, v minulosti často bohatě zdobený intarzováním, dnes běžná součást nábytkových stěn

Sekretářka je žena ve funkci sekretáře.

Externí odkazy